Ellanico di Lesbo – scrittore greco antico del V secolo a.C.
Ellanico – grammatico alessandrino del III secolo a.C.
Ellanico di Siracusa – scrittore in dialetto dorico del V secolo a.C.